Industriehof bezeichnet:

 Industriehof (Frankfurt am Main), ein Gewerbegebiet und eine Wohnsiedlung in Frankfurt am Main
 Burgwald (Ortsteil), auch Industriehof oder Muna genannt, Ortsteil der Gemeinde Burgwald im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 U-Bahn-Station Industriehof – Neue Börse, eine Station der VGF in Frankfurt-Hausen
 Industriehof (Köln), Büro- und Geschäftshaus
 Industriehof (Doberschau-Gaußig), Gewerbegebiet, das sich im 19. Jahrhundert in Folge der Gründung der Königlich Sächsischen Pulverfabrik in der heutigen Gemeinde Doberschau-Gaußig südlich von Bautzen entwickelte und bis in die Gegenwart besteht.
 Industriehof (Zürich), denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in Zürich